Pavlovac Vrebački je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine, naselje je imalo 33 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Gospića